Puente de Vallecas puede corresponder a:
 el distrito de Puente de Vallecas, en la capital española de Madrid; o
 la estación de metro de Puente de Vallecas, en el distrito homónimo.